Buxerolles (Côte-d'Or)
 Buxerolles (Vienne)